Al Mansur, al-Mansur  – przydomek wodzów, oznaczający w języku arabskim "Zwycięzcę"
 Al-Mansur – kalif z dynastii Abbasydów w latach 754-775
 Al-Mansur Ibn Abi Aamir (Almanzor) – władca Andaluzji (938-1002)